Die STRATEC SE (früher STRATEC Biomedical) ist ein weltweit agierendes Unternehmen, das in der Entwicklung und Herstellung von integrierten, vollautomatischen Analysensystemen im Bereich der In-vitro-Diagnostik tätig ist. Dabei werden die Systeme, wie bei einem klassischen OEM-Lieferanten (Original Equipment Manufacturer), fast ausschließlich in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt und gefertigt.
Neben den Systemen selbst entwickelt das Unternehmen sowohl Systemsoftwarelösungen als auch Software zur Anbindung der Systeme an die Laborsoftware (Middleware) sowie intelligente Verbrauchsmaterialien. STRATEC ist darüber hinaus für die Entwicklungsdokumentation, die Testung und Lieferung der Systeme sowie für die Lieferung von Ersatzteilen und Verschleißmaterialien zuständig. Zu den Kunden von STRATEC zählen führende Diagnostikkonzerne wie Siemens Healthineers, Bio-Rad oder Hologic.

Geschichte 

Das Unternehmen wurde 1979 von Hermann Leistner in Birkenfeld gegründet. 1998 ging STRATEC an die Börse. Seit dem Börsengang bis 2011 war Hermann Leistner Vorstandsvorsitzender der STRATEC AG. 2005 wurde die 100%ige Tochtergesellschaft Robion AG in der Schweiz gegründet, die später in STRATEC Biomedical Switzerland AG umbenannt wurde. Die Sanguin International, Ltd., Großbritannien, wurde 2006 akquiriert. Sie wurde umbenannt in STRATEC Biomedical UK, Ltd. 2009 folgte die Akquise der Invitek Gesellschaft für Biotechnik & Biodesign mbH, Berlin, jetzt STRATEC Molecular GmbH, und 2010 der Ballista, Inc., USA, jetzt STRATEC Biomedical USA, Inc. Im November 2010 wurde das Unternehmen in den TecDax aufgenommen. Im März 2016 gab das Unternehmen die Akquisition des ungarischen Unternehmens Diatron bekannt. Das Unternehmen hat ca. 200 Mitarbeiter und ist OEM-Lieferant für diagnostische Analysensysteme für die Human- und Veterinärdiagnostik. Im Juni 2016 wurde ein weiterer Zukauf getätigt: Die Sony DADC Biosciences GmbH mit Sitz in Anif, jetzt STRATEC Consumables GmbH. Das Unternehmen hat ca. 120 Mitarbeiter und ist OEM-Hersteller für Smart Consumables in Lifescience und Diagnostik.

Im November 2018 erfolgte die Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) mit dem Namen STRATEC SE. Seit Mai 2020 ist die STRATEC SE im SDAX, einem Aktienindex der Deutschen Börse, gelistet.

Die Systeme des Unternehmens finden in den technologischen Bereichen Immunoassays, Molekulardiagnostik, Immunhämatologie und Hämatologie Anwendung.

Vorstand:

 Marcus Wolfinger (Vorstandsvorsitzender)
 Claus Vielsack (Entwicklung)
 Robert Siegle (Finanzen und Personal)

Standorte 
Hauptsitz des Unternehmens ist seit der Gründung der Ort Birkenfeld im Enzkreis, Ortsteil Gräfenhausen. Daneben ist die Gesellschaft durch Niederlassungen oder Entwicklungs- und Produktionsstätten international vertreten:

Weblinks 
 stratec.com
 STRATEC SE bei der Deutsche Börse Group

Einzelnachweise 

Medizintechnikunternehmen (Deutschland)
Produzierendes Unternehmen (Enzkreis)
Birkenfeld (Württemberg)
Unternehmen im SDAX
Unternehmen im CDAX
Gegründet 1979
Abkürzung